Het tennistoernooi Australian Open werd in 1987 bij de vrouwen voor de 61e keer gehouden. De als tweede geplaatste Tsjechoslowaakse Hana Mandlíková won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de als eerste geplaatste Amerikaanse en voormalig landgenote Martina Navrátilová met 7-5 en 7-6 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Martina Navrátilová (finale)
  Hana Mandlíková (winnares)
  Pam Shriver (kwartfinale)
  Helena Suková (vierde ronde)
  Claudia Kohde-Kilsch (halve finale)
  Manuela Maleeva (vierde ronde)
  Zina Garrison (kwartfinale)
  Lori McNeil (kwartfinale)

  Robin White (derde ronde)
  Catarina Lindqvist (halve finale)
  Wendy Turnbull (vierde ronde)
  Carling Bassett (vierde ronde)
  Terry Phelps (tweede ronde)
  Jo Durie (vierde ronde)
  Dianne Balestrat (derde ronde)
  Rosalyn Fairbank (tweede ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bron 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1987